Константи́н Са́льников:

 Сальников, Константин Владимирович (1900—1966) — советский археолог.
 Сальников, Константин Павлович (род. 1927) — первый советский чемпион мира по современному пятиборью.